Alberto Minoia – ex calciatore italiano
 Angelo Minoia – calciatore italiano
 Ferdinando Minoia – pilota automobilistico italiano